Aanvaller (voetbal)
De aanval, een verzetsblad uit de Tweede Wereldoorlog
Offensief (militair) 
Hartinfarct
Epileptisch insult